Anoecia  — род тлей из подсемейства  (или Anoeciidae). Более 20 видов. Голарктика.

Описание 
Мелкие насекомые зеленовато-серого цвета, длина около 2 мм.
Подземные, ассоциированы с корнями различных растений (Poaceae, Cornus, Onagraceae, Cyperaceae). Диплоидный набор хромосом 2n=6 (Anoecia corni), 2n=8 (Anoecia graminis), 2n=10 (Anoecia cornicola), 2n=12 (Anoecia furcata).

Примечания

Литература 
 
 Yang, J.-Y. ; L.-Y. Jiang & G.-X. Qiao, 2008: A review of the genus Anoecia from China with descriptions of two new species (Hemiptera: Aphididae: Anoeciinae). Oriental Insects 42: 251—268.

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых